Цзямусы:

 Цзямусы — городской округ в провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Цзямусы — аэропорт в городском округе Цзямусы провинции Хэйлунцзян (КНР).